Blekhoppstjärtar (Onychiuridae) är en familj av urinsekter. Enligt Catalogue of Life ingår blekhoppstjärtar i överfamiljen Onychiuroidea, ordningen hoppstjärtar, klassen urinsekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen hoppstjärtar, klassen urinsekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Onychiuridae 54 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hoppstjärtar